Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den MercedesCup 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 12. Juli 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierdraw der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Stuttgart